Джесси Уильямс ():
 Уильямс, Джесси (род. 1981) — американский актёр и модель.
 Уильямс, Джесси (род. 1983) — американский прыгун в высоту.
 Уильямс, Джесси (род. 2001) — тринидадский футболист.